Adelgunda Bavorská (Adelgunde Marie Auguste Therese; 17. října 1870, Mnichov – 4. ledna 1958, Sigmaringen) byla bavorská princezna a princezna Hohenzollern.

Životopis 
Narodila se jako dcera krále Ludvíka III. Bavorského a jeho manželky arcivévodkyně Marie Terezy Rakouské-Este.

Dne 20. ledna 1915 se v Mnichově vdala za prince Viléma Hohenzollernského syna prince Leopolda Hohenzollernského a jeho manželky infantky Antonie Portugalské.

Zemřela 4. ledna 1958 v Sigmaringenu.

Tituly a oslovení 
 17. října 1870 – 20. ledna 1915: Její královská Výsost princezna Adelgunda Bavorská
 20. ledna 1915 – 22. října 1927: Její královská Výsost princezna Hohenzollern, princezna Bavorská
 22. října 1927 – 4. ledna 1958: Její královská Výsost princezna vdova Hohenzollern, princezna Bavorská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Bavorské princezny
Hohenzollernsko-sigmaringenské princezny
Wittelsbachové
Narození 17. října
Narození v roce 1870
Úmrtí 4. ledna
Úmrtí v roce 1958
Narození v Mnichově
Úmrtí v Sigmaringenu